Cleveland může být:

 Cleveland – město v americkém státě Ohio v USA
 Cleveland Barons (NHL) – kokejový klub
 Cleveland Cavaliers – basketbalový tým
 Cleveland Indians – baseballový klub
 místopis v USA
 Cleveland (Alabama)
 Cleveland (Kalifornie)
 Cleveland (Florida)
 Cleveland (Georgie)
 Cleveland (Illinois)
 Cleveland (Indiana)
 Cleveland (Minnesota)
 Cleveland (Mississippi)
 Cleveland (Missouri)
 Cleveland (New York)
 Cleveland (Severní Karolína)
 Cleveland (Severní Dakota)
 Cleveland (Oklahoma)
 Cleveland (Tennessee)
 Cleveland (Texas)
 Cleveland (Utah)
 Cleveland (Virginie)
 Cleveland (Washington)
 Cleveland (Wisconsin)

příjmení osob
 Grover Cleveland – americký politik, 22. a 24. prezidetnt USA
 Frances Clevelandová – manželka prezidenta USA Grovera Clevelanda

jiné významy
 Cleveland Park (stanice metra ve Washingtonu) – stanice metra
 Třída Cleveland – třída lehkých křižníků amerického námořnictva

Externí odkazy